Neohyaenodon (Неохијаенодон — „нови Хијаенодон”) је изумрли парафилетски подрод плаценталних сисара из изумрле рода Hyaenodon, који је у периоду од средњег еоцена до средњег олигоцена настањивао подручје Сјеверне Америке и Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског подрода Neohyaenodon.

Временска распрострањенст подрода Neohyaenodon унутар рода Hyaenodon

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodon

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара